Георгий Фёдорович Проску́ра (, Смела, Черкасский уезд — , Харьков) — советский учёный, специалист в области гидромашиностроения и гидроаэродинамики, академик АН УССР (1929), заслуженный деятель науки и техники УССР (1944).

Биография 
В 1895 году окончил Елисаветградское реальное училище, в 1901 — московское ИМТУ.

В 1902—1904 в командировке в Швейцарии, на заводе Эшер-Висс изучал производство гидротурбин. В 1904—1906 в Санкт-Петербурге инженер-конструктор на франко-российском судостроительном заводе, занимался созданием новейших судовых паровых машин.

С 1906 работал в Харьковском технологическом институте (с 1911 профессор при кафедре прикладной механики и теории построения машин, с 1914 зав. лабораторией гидравлических машин, созданной проф. Альбицким В.И.).

В 1910 году в научно-техническом обществе ХТИ организовал аэросекцию. В 1921 году на базе кафедры гидравлики основал кафедру гидромеханики и авиации. 

Был одним из организаторов и членом правления Общества авиации и воздухоплавания Украины и Крыма (ОАВУК), основанного в 1923 году в первой столице Украинской ССР в Харькове. 

В 1934 году построил первую в СССР гидродинамическую трубу для исследования гидродинамических решёток.

Во время войны — в эвакуации на Урале. Сразу после освобождения Харькова создал в ХАИ кафедру по новым типам двигателей для летательных аппаратов. В 1944—1954 директор лаборатории проблем быстроходных машин и механизмов АН УССР.

До революции неоднократно обсуждался на Ученом совете ХТИ как прожектёр и бездельник, автор плагиатных трудов. Впоследствии учел критику и отошел от общей гидравлики. Основные научные труды по теории пропеллерных водяных турбин и насосов, кавитации в гидромашинах, применению гидравлических муфт для транспортных машин, теории воздушных винтов. Наряду с П.П. Копняевым активно участвовал в травле проф. П.М. Мухачёва, вынудив последнего оставить ХТИ и работать в других организациях, например, руководить УкрНИИМетом.

Награды и премии 
 Лауреат Сталинской премии (1943)
 Заслуженный деятель науки и техники УССР (1944)
 2 ордена Ленина (в т.ч. 22.06.1946)
 орден Трудового Красного Знамени (28.08.1944)
 медали

Примечания

Источники 
 Карнацевич В. Л. 100 знаменитых харьковчан / В. Л. Карнацевич. — : Фолио, 2005. — С. 349—356.
 К 130-летию со дня рождения Г. Ф. Проскуры 
 
 Проскура Георгій Федорович
 Біографія

Родившиеся в Черкасском уезде
Учёные СССР
Выпускники Елисаветградского реального училища
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва